Lutz Bertling ist der Name folgender Personen:

* Lutz Bertling (Lebensmittelchemiker) (1928–2019), deutscher Lebensmittelchemiker und Hochschullehrer 
 Lutz Bertling (Manager) (* 1962), deutsche Maschinenbauer und Industriemanager